Thap Phut (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phang Nga, Thailanda, cu o populație de 24.046 de locuitori și o suprafață de 272,429 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 6 subdistricts (tambon), care sunt subdivizate în 38 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Phang Nga